Everybody knows this is nowhere (album van Neil Young) (1969), album van Neil Young
 Everybody knows this is nowhere (single van Neil Young) (1969), single van Neil Young
 Everybody knows this is nowhere (album van Mother Hips) (2005), album van Mother Hips